Thyridella är ett släkte av svampar. Thyridella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thyridella